Bystrow, ros. Быстров – rosyjskie nazwisko
 Piotr Bystrow
 Walentin Bystrow
 Władimir Bystrow
 Galina Bystrowa